Evropsko prvenstvo v košarki je tekmovanje, ki je organizirano vsaki dve leti. Prvič je potekalo leta 1935 v Švici, naslednjih nekaj prvenstev je organizirala država zmagovalka prejšnjega, leta 1955 pa so s to tradicijo prekinili. Tekmovanje organizira in nadzira evropski del košarkarske zveze FIBA Evropa.

Pregled prvenstev 

|- 
|EP 1935
|  Švica (Ženeva)
|
|24–18
|
|
|25–23
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1937 
|  Latvija (Riga)
| 
|24–23
|
|
|27–24
|
|-
|EP 1939 
|  Litva (Kavnas)
|
|Brez tekme
|
|
|Brez tekme
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1946 
|  Švica (Ženeva)
|
|34–32
|
|
|38–32
|
|-
|EP 1947 
|  Češkoslovaška (Praga)
|
|56–37
|
|
|50–48
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1949 
| Egipt1 (Kairo)
|
|Brez tekme
|
|
|Brez tekme
|
|-
|EP 1951 
|  Francija (Pariz)
|
|45–44
|
|
|55–52
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1953 
|  Sovjetska zveza (Moskva)
|
|
|
|
|Brez tekme
|
|-
|EP 1955 
|  Madžarska (Budimpešta)
|
|Brez tekme
|
|
|Brez tekme
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1957 
|  Bolgarija (Sofija)
|
|Brez tekme
|
|
|Brez tekme
|
|-
|EP 1959 
|  Turčija (Istanbul)
|
|83–72
|
|
|62–60
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1961 
|  SFRJ (Beograd)
|
|60–53
|
|
|55–46
|
|-
|EP 1963 
|  Poljska (Wrocław)
|
|60–53
|
|
|89–61
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1965 
|  Sovjetska zveza (Moskva)
|
|58–49
|
|
|86–70
|
|-
|EP 1967 
| (Helsinki)
|
|89–77
|
|
|80–76
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1969 
|  Italija (Neapelj)
|
|81–72
|
|
|77–75
|
|-
|EP 1971 
|  Zahodna Nemčija (Essen)
|
|69–64
|
|
|85–67
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1973 
| Španija (Barcelona)
||78–67
|
|
|90–58
|
|- 
|EP 1975 | SFRJ (Beograd)
|
|Brez tekme|
|
|Brez tekme|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1977|  (Liège)
|
|74–61
|
|
|91–81
|
|- 
|EP 1979 |  Italija (Torino)
|
|98–76
|
|
|99–92
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1981 |  Češkoslovaška (Praga)
|
|84–76
|
|
|101–90
|
|-
|EP 1983 |  Francija (Nantes)
|
|105–96
|
|
|105–70
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1985 |  Zahodna Nemčija (Stuttgart) 
|
|120–89
|
|
|102–90
|
|-
|EP 1987 |  Grčija (Atene)
|
|103–101  (podaljšek)
|
|
|98–87
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1989 | SFRJ (Zagreb)
|
|98–77
|
|
|104–76
|
|-
|EP 1991 | Italija (Rim)
|
|88–73
|
|
|101–83
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1993 |  Nemčija (Munchen)
|
|71–70
|
|
|99–59
|
|-
|EP 1995 |  Grčija (Atene)
|
|96–90
|
|
|73–68
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 1997 |  Španija (Barcelona)
|
|61–49
|
|
|97–77
|
|-
|EP 1999 | (Pariz)
|
|64–56
|
|
|74–62
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 2001 |  Turčija (Istanbul)
|
|78–69
|
|
|99–90
|
|-
|EP 2003 | (Stokholm)
|
|93–84
|
|
|69–67
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 2005|  SČG (Beograd) 
|
|78–62
|
|
|98–68
|
|- 
|EP 2007|  Španija (Madrid)
|
|60–59
|
|
|78–69
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 2009| (Katowice)
|
|85–63
|
|
|57–56
|
|-
|EP 2011| (Kaunas)
|
|98–85
|
|
|72–68
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 2013| (Ljubljana)
|
|80–66
|
|
|92–66
|
|-
|EP 2015|align="left"| (Zagreb) (Lille, Montpellier) (Berlin) (Riga)
|
|80–63
|
|
|81–68
|
|- style="background:#D0E6FF;"
|EP 2017|align="left"| (Carigrad) (Helsinki) (Tel Aviv) (Cluj-Napoca)
|
|93–85
|
|
|93–85
|
|-
|EP 2022|align="left"| (Praga) (Tbilisi)  (Milan)  (Berlin, Köln) 
|
|
|
|
|
|
|}Opombe:1 Egipt je takrat tekmoval, ker so na prvenstvu sodelovale tudi sredozemske države.

 Seznam osvojenih medalj po državah Reprezentanca Število osvojenih medalj, zlatih, srebrnih, bronastih in vseh skupaj''

Seznam individualnih nagrajencev 

MVP nagrajenci

Najboljši strelci (točk na tekmo)

Zunanje povezave 
(Angleščina)
 Uradna stran »FIBA Europe« 

Evropska prvenstva
Športne prireditve, ustanovljene leta 1935